Robert Sidney ist der Name folgender Personen:

* Robert Sidney, 1. Earl of Leicester (1563–1626), englischer Staatsmann 
 Robert Sidney, 2. Earl of Leicester (1595–1677), englischer Aristokrat und Diplomat
 Robert Sidney, 4. Earl of Leicester (1649–1702)